Ford é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Ford (Illinois)
 Condado de Ford (Kansas)

Desambiguações de topônimos